

Geografia 
 Blandy-les-Tours è un comune francese del dipartimento di Senna e Marna, nella regione dell'Île-de-France
 Blandy è un comune francese del dipartimento dell'Essonne, nella regione dell'Île-de-France

Biografie 
 David Blandy è stato un artista britannico
 Mary Blandy è stata una nota criminale britannica
 William Blandy è stato un ammiraglio statunitense